Le tournoi de tennis de Tampa Bay est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1985 se dispute du 4 au .

Stephanie Rehe remporte le simple dames. En finale, elle bat Gabriela Sabatini, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Carling Bassett et Gabriela Sabatini.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tampa Bay
 Saison 1985 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1985
Tampa Bay
Tennis aux États-Unis en 1985
Compétition de tennis à Tampa
Tennis en novembre 1985